Sjutjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sjutjärnarna (Aspås socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Sjutjärnarna (Häggenås socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Sjutjärnarna, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Sjutjärnen, sjö i Skellefteå kommun, 
Sjutjärnarna, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn